Святой Агилольф или Агилульф; (-дословно Сильный волк; умер ок. 751) — церковный деятель VIII века, епископ Кёльна (745—752).

О святом почти ничего не известно, ранний рассказ, написанный монахом Мальмеди, считается ненадежным.

Агилульфус происходил из знатной семьи и получил образование у аббата Ангелина в Ставло.

Прежде чем стать епископом Кёльна, служил настоятелем монастыря в Стабло-Мальмеди (ныне Восточная Бельгия).

Занимал Кёльнскую кафедру после епископа Регинфрида (с 745). Последователь реформатора церкви, «апостола Германии» Бонифация; участник общегерманского Собора 747 года.

По некоторой информации пытался убедить майордома Австразии Пепина Геристальского оставить трон любому наследнику, кроме Карла Мартелла, которого считал нелегитимным занять трон Меровингов. Будучи отправлен с посольством в Люксембург, был предательски убит, по-видимому, в результате мести Карла Мартелла.

В письме папа римского Захария в 747 году высоко оценил подписание Агилольфом «Charta verae et orovingae professionalis».

Останки Агилольфа были погребены в Мальмеди. В 1068 или 1075 г. мощи перенесены в Кёльн (в настоящее время в Кёльнском кафедральном соборе).

Память в Католической церкви отмечают 9 июля.

Позднее был ошибочно отождествлён с одноименным мучеником из Мальмеди.

Примечания

Литература 
 Levison W. Bischof Agilulf von Köln und seine Passio // Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, insbesondere das alte Erzbistum Köln. 1929. Bd. 115. S. 76-97; Torsy J. Agilulf, hl. // LTK. Bd. 1. Sp. 194.

Ссылки 
 Агилольф

Аббаты VIII века
Епископы Кёльна
Епископы Германии VIII века
Святые по алфавиту
Католические святые
Священномученики